Ричланд има више значења:
 Округ Ричланд (Јужна Каролина)
 Округ Ричланд (Висконсин)
 Округ Ричланд (Илиноис)
 Округ Ричланд (Луизијана)
 Округ Ричланд (Монтана)
 Округ Ричланд (Охајо)
 Округ Ричланд (Северна Дакота)
 Ричланд (Јужна Дакота)
 Ричланд (Џорџија)
 Ричланд (Ајова)
 Ричланд (Вашингтон)
 Ричланд (Тексас)
 Ричланд (Индијана)
 Ричланд (Мисисипи)
 Ричланд (Мисури)
 Ричланд (Мичиген)
 Ричланд (Небраска)
 Ричланд (Орегон)
 Ричланд (Пенсилванија)